Les Sœurs de la foi sont une congrégation fondée à Nancy, Meurthe-et-Moselle, France en 1855 par l'abbé Firmin Harmand (1811-1873), sous le nom initial de Sœurs des Abandonnées, dans le but de recueillir les fillettes pauvres et sans famille.

Historique 
En 1874, l'abbé Léon Harmand (1841-1914), neveu du fondateur, confère une orientation agricole à l'œuvre. La maison-mère et l'orphelinat de Nancy déménagent alors à Haroué.

En 1956, les Sœurs de la Foi administraient quatre orphelinats, associés chacun à une exploitation agricole, trois en Lorraine et un en Normandie. 

Elles ont géré aussi le sanctuaire Notre-Dame de Benoite-Vaux dans la Meuse.

Bibliographie 
 Abbé Eugène Martin, La Congrégation des Sœurs de La Foi et ses fondateurs les chanoines Firmin et Léon Harmand, Nancy, Vagner, 1921, 227 p.

Source 

Foi
Congrégation enseignante catholique